Villaralbo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaralbo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villaralbo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar